Montauk bezeichnet:

 Montauk, ein Ort an der Ostspitze Long Islands
 Montauk (Erzählung), eine Erzählung von Max Frisch
 Rückkehr nach Montauk, Spielfilm von Volker Schlöndorff
 Montaukett, ein Indianerstamm auf Long Island
 Montauk-Experiment oder Montauk-Projekt, eine Verschwörungstheorie
 BMW R 1200 C Montauk, ein Motorrad gleichen Namens
 Montauk, ein Kurzfilm von Vinz Feller (Schweiz 2013)